Ternay (Loir-et-Cher)
 Ternay (Rhône)
 Ternay (Vienne)